Zimmermann kan som auktorsförkortning betyda:

 Eberhard August Wilhelm von Zimmermann
 Albrecht Wilhelm Phillip Zimmermann
 Johann Georg Zimmermann
 Norbert F.A. Zimmermann
 Walter Max Zimmermann

Robotskapade auktorsförkortningar